Le Monte-Carlo Squash Classic 2022 est l'édition 2022 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 28 novembre au  au stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Challenger tour 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série et deux wild-card Ella Galova et Nour Ramy.

Mélissa Alves remporte le titre et devient la deuxième Française au palmarès après Camille Serme en 2013.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Monte-Carlo Squash Classic
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Site PSA

2022
Squash en 2022
Sport à Monaco en 2022
Sport en novembre 2022
Sport en décembre 2022